Lieberknecht ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Lieberknecht (* 1965), deutsche Flötistin
 Christine Lieberknecht (* 1958), deutsche Politikerin (CDU), ehemalige Ministerpräsidentin von Thüringen
 Rolf Lieberknecht (* 1947), deutscher Bildhauer
 Torsten Lieberknecht (* 1973), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Werner Lieberknecht (* 1961), deutscher Fotograf